Элен Антониадис-Бибику (, , 21 июля 1923 года, Афины — 13 июня 2017 года, Афины) —  французская исследовательница, -византинист. Член Comité français des études byzantines (CFEB).

Биография 
Родилась 21 июля 1923 года в Афинах.

Во время диктатуры Метаксаса вступила в  (), молодёжную организацию Коммунистической партии Греции. Во время оккупации Греции странами «оси» вступила в Национально-освободительный фронт Греции (). Была одной из основательниц пирейской организации Единой всегреческой организации молодёжи (). Писала в подпольной газете .

В 1945 году окончила Афинский университет, где училась на кафедре истории и археологии и встретилась с византистом Дионисиосом Закитиносом.

После окончания Второй мировой войны участвовала в создании Французско-греческого студенческого союза (Union Franco-Hellénique des Jeunes). Получила при поддержке эллиниста Октавия Мерлье, директора  (IFG) стипендию французского правительства, которая позволила ей бежать от Гражданской войны в Греции и поселиться в Париже в 1947 году.

В 1951 году, будучи студенткой IV-ой секции (филологических и исторических наук) Практической школы высших исследований (EPHE), вступила в Национальный центр научных исследований (CNRS). С 1955 года посещала семинары византиниста Поля Лемерля вместе с греками  и Элени Гликадзи-Арвелер. Затем присоединилась к знаменитой VI-й секции (экономических и социальных наук) EPHE историка Фернана Броделя (с 1975 года — Высшая школа социальных наук, EHESS), которая оказала на неё большое влияние. С 1965 года в течение 30 лет вела семинар «Экономическая и социальная история Византии и современной Греции» (Histoire économique et sociale de Byzance et de la Grèce moderne).

Изучала военные конфликты с участием византийского флота, особое внимание при этом уделяя его развитию и императорской политике в отношении флота.

В 1963 году опубликовала монографию Recherches sur les douanes à Byzance в серии Cahiers des Annales о византийских таможнях и таможенных сборах. Привлекла печати для восстановления истории византийских таможен и торговли.

Приняла участие в первом двустороннем франко-советском коллоквиуме по проблемам византиноведения 5—6 ноября 1979 года в Париже.

В период диктатуры «чёрных полковников» избирается генеральным секретарём движения «Греко-французского движения за свободную Грецию» (Mouvement gréco-français pour une Grèce libre), которое возглавляет Ролан Дюма.

Муж — Aнтуан Антониадис (Antoine Antoniadis, ) был парижским корреспондентом «Ризоспастис», афинской ежедневной газеты Коммунистической партии Греции. После его смерти в 1983 году, Элен Антониадис-Бибику стала парижским корреспондентом «Ризоспастис» до 1991 года.

Умерла в Афинах 13 июня 2017 года в возрасте 93 лет. Похоронена на кладбище Зографу () в Зографосе в субботу, 17 июня 2017 года.

Публикации на русском языке

Примечания 

Византинисты
Коммунисты Греции